Llista de masies i altres construccions relacionades del nord-oest del Gironès (municipis de Bescanó, Canet d'Adri, Salt, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Santa Eugènia de Ter) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Gironès
 Llista de rellotges de sol del Gironès

Girones Nordoest
 Nordoest